Roccamonfina ist der Name von:

 Roccamonfina (Kampanien), Gemeinde in der Provinz Caserta in Kampanien
 Roccamonfina (Vulkan), erloschener Vulkan in  in Kampanien
 Regionalpark Roccamonfina-Foce Garigliano, Naturpark in Kampanien